Giuseppe Verdi, compositor d'òperes italià.
 Cinemes Verdi, complex de sales de cinema.
 Verdi (sèrie) de televisió sobre Giuseppe Verdi 
 (3975) Verdi